Патриа́рх Никола́й II Хрисове́рг (; ум. 12 октября 991) — Патриарх Константинопольский с 979 г. по 991 г.

Жизнеописание 
Хрисоверг по-гречески — «золотой прут/(цепь)». Если разбить Χρυσοβέργης на составляющие Χρυσο — золото и βέργης — лоза/стержень, а ещё лучше слово βέργης прочитать в прямой русской транскрипции как вериги, но вериги были сделаны из чёрного металла, а здесь из золота, то прозвище Хрисоверг становится неотъемлемой фамилией Византийской аристократии.

В 976 году будучи митрополитом Адрианопольским, Николай принял исповедь перед смертью императора Иоанна I Цимисхия.

По свидетельству, приводимому Яхьёй Антиохийским, Николай Хрисоверг был назначен в четвёртом году царствования Василия II, то есть 12 февраля 979 года.

В 988 году Николай Хрисоверг вместе с собором епископов избрал и послал на Русь рукоположенного им митрополита Михаила.

В 991 году патриарх Николай II в присутствии императора Василия II и русских послов служит в храме Св. Софии в Константинополе.

В этом же году, узнав о том, что Владимир направил к папе римскому своего посла, Николай II писал письма к князю Владимиру и митрополиту Михаилу: 

Николай умер 12 октября 991 года. Он был патриархом двенадцать лет и восемь месяцев.

Литература

Примечания 

Патриархи X века
Персоналии по алфавиту